Charax Scopoli, 1777 – rodzaj ryb z rodziny kąsaczowatych
 Charax Risso, 1827 – synonim rodzaju Diplodus w obrębie rodziny prażmowatych
 Charax Gronow, 1763 – synonim rodzaju Charax Scopoli, 1777

Zobacz też 
 Charaks